Ehrenstein ist der Name folgender Orte und Bauwerke:

in Rheinland-Pfalz:
 Ehrenstein (Asbach), Gemeindeteil von Asbach, Landkreis Neuwied
 Burg Ehrenstein (Westerwald), Landkreis Neuwied
 Kloster Ehrenstein, Landkreis Neuwied

in Baden-Württemberg:
 Ehrenstein (Blaustein), Ortsteil von Blaustein, Alb-Donau-Kreis
 Jungsteinzeitliches Dorf bei Ehrenstein, Alb-Donau-Kreis

in Thüringen:
 Ehrenstein (Stadtilm), Ortsteil von Stadtilm, Ilm-Kreis
 Burg Ehrenstein (Thüringen), Ilm-Kreis
 Schloss Ehrenstein in Ohrdruf

in den Niederlanden:
 Schloss Ehrenstein bei Kerkrade, siehe Kasteel Erenstein

Ehrenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ehrenstein (1886–1950), österreichischer Schriftsteller
 Arthur Ehrenstein, Geburtsname von Arthur Ehrens (1879–1919), deutscher Schauspieler
 Carl Ehrenstein (1892–1971), österreichischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Georg Otto von Ehrenstein (1835–1907), deutscher Politiker
 Gottfried W. Ehrenstein (1937–2021), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Günther von Ehrenstein (1929–1980), deutscher Biochemiker 
 Joseph Sterneck und Ehrenstein (1775–1848), österreichischer Landeshauptmann von Kärnten
 Karl Wolf von Ehrenstein (1805–1862), deutscher Politiker
 Louise von Ehrenstein (1867–1944), österreichische Sängerin (Sopran)
 Walter Ehrenstein (1899–1961), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Walter H. Ehrenstein (1950–2009), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Stupan von Ehrenstein